Линдеро ла Гвасима има више значења:

 Линдеро ла Гвасима (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Линдеро ла Гвасима (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику